Haya – genere di piante della famiglia Caryophyllaceae
Haya – genere di dinosauri della famiglia Thescelosauridae
Haya – gruppo etnico di ceppo bantu della Tanzania
Haya – nome femminile arabo